Jacek „Monster” Petrus (ur. 3 lutego 1972, zm. 5 stycznia 2010 we Wrocławiu) – polski dziennikarz, redaktor magazynu komputerowego Chip.

Ukończył technikum elektryczne w Kielcach oraz informatykę na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Pracę w Chipie rozpoczął w roku 1997 w dziale Publikacji Elektronicznych. Zajmował się przygotowywaniem materiałów na płytę CD dołączaną do pisma. W tym samym roku został redaktorem działu Zastosowania, a trzy lata później (w roku 2000) redaktorem i szefem działu Software. Od roku 2001 pełnił także funkcję szefa laboratorium software'owego. Przed 1997 rokiem współpracował z pismami PC Shareware i CD Action.

Po przenosinach redakcji do Warszawy zrezygnował z pracy w Chipie. Od roku 2008 pracował we wrocławskim oddziale firmy Sygnity. 

Zmarł w wyniku choroby nowotworowej.

Polscy dziennikarze prasowi
Urodzeni w 1972
Zmarli w 2010